Равенсбург:

 Равенсбург — місто в Німеччині. 
 Равенсбург — район в землі Баден-Вюртемберг (Німеччині).